Le nom de Parti socialiste démocratique a été ou est encore le nom d'un parti politique dans plusieurs pays :
 en Argentine ;
 en France ;
 en Irlande ;
 au Maroc.

Voir aussi